Че́ймберз, Чеймберс, Чемберс, Чэмберс, Чамберс (, [ˈtʃeɪmbəz]) — англоязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
 Чеймберс, Адрон (род. 1986) — американский бейсболист.
 Чемберс, Владимир Яковлевич (1877 или 1878 — ок. 1934) — русский и британский график и театральный художник, мирискусник.
 Чеймберз, Гретта (1927—2017) — канадская журналистка и общественный деятель, компаньон ордена Канады.
 Чэмберс, Джастин (род. 1970) — американский актёр и фотомодель.
 Чемберс, Джеймс (1920—1989) — американский валторнист и музыкальный педагог.
 Чемберс, Джерри (род. 1943) — американский баскетболист.
 Чемберс, Джим (род. 1958) — английский снукерист и игрок в английский бильярд.
 Чемберс, Джон (род. 1949) — программист и статистик, создатель языка программирования S и один из создателей языка программирования R.
 Чемберс, Джон (род. 1949) — президент и генеральный директор Cisco Systems.
 Чемберс, Джон Диллон (1842—1930) — шотландский шахматист.
 Чемберс, Дуэйн (род. 1978) — британский спринтер.
 Чамберс, Иван Иванович (1650—1713) — генерал, сподвижник Петра I.
 Чеймберс, Калум (род. 1995) — английский футболист, игрок клуба Премьер-лиги «Арсенал».
 Чемберс, Карлтон (1975) — канадский легкоатлет.
 Чеймберс, Кейси (род. 1976) — австралийская певица, автор песен и гитаристка.
 Чемберс, Ким (род. 1974) — американская порноактриса.
 Чамберс, Лоуренс (род. 1929) — американский военный, капитан авианосца «Мидуэй».
 Чеймберз, Люк (род. 1985) — английский футболист.
 Чемберс, Роберт (1802—1871) — шотландский издатель и геолог, один из первых эволюционистов, автор работы .
 Чамберс, Сэнди (род. 1967) — итальянская певица, композитор, соавтор и исполнительница хитов проекта Benassi Bros.
 Чамберс, Том (род. 1959) — американский баскетболист.
 Чеймберс, Уильям (1723—1796) — шотландский архитектор, представитель классицизма в архитектуре.
 Чемберс, Уильям (1800—1883) — шотландский издатель и общественный деятель.
 Чемберс, Уиттекер (1901—1961) — американский писатель и редактор, бывший советский шпион, впоследствии антикоммунист.
 Чэмберс, Фон Эй (род. 1976) — американская актриса.
 Чамберс, Харри (1896—1949) — английский футболист, нападающий.
 Чемберс, Шерил (род. 1968) — австралийская баскетболистка и тренер.
 Чемберс, Эдди (род. 1982) — американский боксёр-профессионал.
 Чамберс, Эдмунд (1866—1954) — английский литературовед и литературный критик.
 Чемберс, Эйден (род. 1934) — британский детский писатель.
 Чеймберс, Элизабет (род. 1982) — американская фотомодель, журналистка, телеведущая и актриса.
 Чемберс, Эмма (1964—2018 — английская комедийная актриса.
 Чемберс, Эрин (род. 1979) — американская актриса, кинопродюсер и певица.
 Чеймберс, Эфраим (1680—1740) — английский переводчик и книгоиздатель. Создатель «Циклопедии, или Всеобщего словаря ремёсел и наук» (1728) — одной из первых энциклопедий в современном понимании.

Составные фамилии 
 Ламберт-Чамберс, Доротея (до замужества Доротея Катерина Дугласс; 1878—1960) — британская теннисистка.
 Чемберс-Билибина, Мария Яковлевна (1874—1962) — русский и британский график, иллюстратор детской книги.

Псевдонимы 
 Чэмберс, Мэрилин (настоящее имя Мэ́рилин Энн Бриггс; 1952—2009) — американская актриса, сценарист, кинопродюсер, танцовщица и певица.

Персонажи 
 Джейк Чеймберз — один из главных героев саги о Тёмной Башне.
 Ребекка Чемберс — игровой персонаж сериала Resident Evil.

Топонимы 
 Чеймберс — округ в штате Алабама, США.
 Чеймберс — округ в штате Техас, США.
  — деревня в штате Небраска, США.

См. также 
 Чамбер

Примечания